Пидейяха (устар. Пидей-Яха) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 45 км по правому берегу реки Нгарка-Есетаяха. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300061500.

Примечания 

Бассейн Малхойяхи
Реки Пуровского района